Tenisový turnaj WTA Tashkent Open 2008 se konal ve dnech 29. září – 5. října v hlavním městě Uzbekistánu v Taškentu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 145 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
Tashkent Open
WTA Tour 2008